Дави́д — имя собственное:

Имя 
 Давид, Давыд — мужское имя (еврейского происхождения).

 Давид — второй царь Израиля (ок. 1005—965 гг. до н. э.).

 Давид Солунский — православный святой
 Давид Ермопольский (VI век) — православный святой, преподобный.
 Шотландские короли с именем Давид
 Давид I — король Шотландии (1124—1153)
 Давид II — король Шотландии (1329—1371)
 Давид Шотландский
 Грузинские цари с именем Давид
 Давид I Куропалат — царь Тао-Кларджети (историческая провинция в Юго-западной Грузии), (876—881)
 Давид II — царь Тао-Кларджети (923—937), сын Адарнасе II
 Давид III Куропалат — царь Тао-Кларджети (? — умер 1001)
 Давид IV Строитель — царь Грузии, (1089—1125), православный святой.
 Давид V — царь Грузии (1155), сын Деметре I
 Давид Сослан
 Давид VI Нарин — царь Грузии (1247—1293), он же Давид I, фактически первый царь Имерети (1259—1293)
 Давид VII Улу — царь Грузии (1247—1270)
 Давид VIII — царь Грузии, сын Деметре II
 Давид IX — царь Грузии, сын Георгия V Блистательного
 Давид X — царь Картли (1505—1525), сын Константина II
 Давид XI — (Дауд-хан) номинальный правитель Картли, сын Луарсаба I
 Давид XII — правитель (регент) Картл-Кахетинского царства (1800—1801), сын Георгия XII
 Давид I — царь Кахетии (1601—1602), сын Александра II
 Давид II — царь Кахетии (1703—1722), сын Ираклия I
 Давид II — царь Имерети (1784—1789), сын Георгия VII
 Цари Ташир-Дзорагета (регион в Армении)
 Давид I Безземельный (989—1048)
 Давид II Кюрикян (около 1090—1145)
 Давид Сирах — иконописец, работавший на Руси в 70-х годах XVI века
 В Армении
 Давид Сасунский — герой средневекового армянского эпоса «Сасна Црер»
 Давид Анахт (конец V — 1-я половина VI века) — армянский философ-неоплатоник.
 Давид-Бек (1669—1728) — армянский полководец.
 Давид Керакан (VI век) — армянский учёный.
 

 Давид — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белоезерский.
 Давид (ум. 1325) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский.
 Давид (ум. 1581) — епископ Коломенский Русской православной церкви.

 Давид VI (1903—1977) — епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Грузии.

 Давид (Махаффи) (род. 1952) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Ситкинский и Аляскинский.
 Давид (Перович) (род. 1953) — епископ Сербской православной церкви, епископ Крушевацкий.
 Давид (Чкадуа) (1926—1993) — архиерей Грузинской православной церкви.

Псевдоним 
 Давид Б. — французский художник, настоящее имя Пьер-Франсуа Бошар.

Фамилия 
 Давид, Альберто (род. 1970) — итальянский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Давид, Анна-Мария (род. 1952) — французская певица, победительница конкурса песни Евровидение 1973 года.
 Дави́д, Арман (1826—1900) — французский зоолог и ботаник.
 Давид, Бенуа (род. 1966) — канадский музыкант, вокалист британской прогрессив-рок-группы Yes в 2008—2012 годах.
 Да́вид, Вацлав (1910—1996) — чехословацкий политический и государственный деятель.
 Давид, Вилфрид (1946—2015) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Давид, Генри (род. 1979) — израильский актёр и модель.
 Да́вид, Герард (около 1460—1523) — нидерландский живописец.
 Давид, Джакомо (1750—1830) — итальянский артист оперы (лирический тенор).
 Давид, Джованни (1790—1851) — итальянский артист оперы (лирический тенор), сын Джакомо Давида. Директор Итальянской оперы в Петербурге.
 Давид, Дьюла (1913—1977) — венгерский альтист и композитор.
 Дави́д, Жак Луи (1748—1825) — французский живописец и педагог.
 Давид, Жером (1605—1670) — французский гравёр. 
 Давид, Илда (род. 1955) — португальская художница.
 Дави́д, Иоганн Непомук (1895—1977) — австрийский композитор.
 Давид, Иржи (1923—1997) — чехословацкий легкоатлет.
 Давид, Карл Генрих (1884—1951) — швейцарский композитор, музыкальный писатель.
 Давид, Карлос (род. 1986) — испанский футболист.
 Давид, Карой (род. 1903) — венгерский архитектор.
 Дави́д, Константин (1908—1941) — деятель румынского рабочего движения.
 Давид, Крис (род. 1993) — нидерландский футболист.
 Давид, Курт (1924—1994) — немецкий писатель.
 Давид, Лев Артурович (1914—1994) — советский архитектор-реставратор, родом из Франции.
 Давид, Лоран-Оливье (1840—1926) — канадский журналист, юрист и политик.
 Давид, Лукас (1934—2021) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Дави́д, Марио (1927—1996) — французский актёр.
 Дави́д, Марио (1934—2005) — итальянский футболист.
 Давид, Мирча (1914—1993) — румынский футболист, вратарь.
 Давид, Михал (род. 1960) — чешский певец и композитор.
 Давид, Офелия (род. 1976) — французская фристайлистка, чемпионка мира.
 Дави́д, Рене (1906—1990) — французский учёный, специалист в области сравнительного правоведения.
 Давид, Рудольф Эдуардович (1887—1938 или 1939) — российский учёный, агроном, агрометеоролог, агроклиматолог, академик ВАСХНИЛ.
 Дави́д, Самюэль (1836—1895) — французский композитор.
 Давид, Томас Кристиан (1925—2006) — австрийский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Давид, Тревор (род. 1997) — нидерландский футболист.
 Дави́д, Фелисьен Сезар (1810—1876) — французский композитор.
 Давид, Фердинанд (1810—1873) — немецкий скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Давид, Ференц (1510—1579) — унитарный богослов.
 Давид, Франсуа-Анн (1741—1824) — французский гравёр.
 Давид, Христиан Георг Натан (1793—1874) — датский политик, экономист, публицист и педагог; министр финансов Дании.
 Да́вид, Эдуард (1863—1930) — деятель германской социал-демократии.
 Давид, Эрмина (1886—1970) — французская художница парижской школы, жена и модель Жюля Паскина.
 Да́вид, Якоб Юлиус (1859—1906) — австрийский писатель.

В искусстве 
 Давид — скульптура работы Бернини.
 Давид — скульптура работы Вероккьо.
 Давид — скульптура работы Донателло.
 Давид — скульптура работы Микеланджело.

Топонимы 
 Давид (David) — город в Панаме.

Другое 
 Давид (David) — испанская автомобилестроительная компания (1913—1923 и 1951—1957).

См. также 
 Дэвид
 (511) Давида — одна из малых планет главного пояса астероидов Солнечной системы.
 Давид-Бек (1669—1728) — руководитель освободительного движения армянского народа против иранских и османских завоевателей
 Давид-Городок — город в Брестской области Белоруссии
 Давид Сасунский — герой армянского народного эпоса «Heистовыe cacyнцы».
 Давиденко — украинская фамилия.
 Давиденков — русская фамилия.
 Давыдов — русская фамилия.
 Давидович — славянская фамилия.
 Вознесенская Давидова пустынь — монастырь на юге Московской области
 Город Давида (град Давидов) — крепость на горе Сион.
 Олень Давида — редкий вид оленей, живший в Китае.
 Царь Давид (гостиница) — отель в Иерусалиме, Израиль.
 Давуд (значения)